Whitecross steht für:

Orte:
 Whitecross (Blisland), Cornwall, England
 Whitecross (County Armagh), Nordirland
 Whitecross (County Meath), Irland
 Whitecross (Crowglas), Cornwall, England
 Whitecross (Falkirk), Schottland
 Whitecross (Lanteglos), Cornwall, England
 Whitecross (St Breock), Cornwall, England

Personen:
 Andrew Whitecross, australischer Politiker
 Brendan Whitecross, australischer Footballspieler
 Mat Whitecross, Regisseur

Sonstiges:
 Whitecross (Band), eine US-amerikanische Band